I've been in love before (The Cats), een nummer van The Cats uit 1972
 I've been in love before (Cutting Crew), een nummer van Cutting Crew uit 1987